Kriewen ist ein deutscher Ortsname:
 Kriewen, Kreis Kosten, Wartheland/Posen, seit 1945: Krzywiń, Dorf im Powiat Kościański, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Kriewen, vor 1871 Krzywen, nach 1871 bis vor 1928 Sodrest, seit 1945: Krzywe (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Alt Kriewen